36-й Чемпионат СССР по вольной борьбе проходил в Москве с 13 по 19 мая 1980 года. В соревнованиях участвовало 192 борца.

Медалисты

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1980 / Сост. А. Н. Корольков — : Физкультура и спорт, 1981.

1980 год в Москве
Май 1980 года
Спорт в России в 1980 году
Соревнования по борьбе в Москве
Чемпионаты СССР в 1980 году